Vangelis — musicista grego
6354 Vangelis — asteroide

Desambiguações de prenomes